Detta är en lista över de 419 kommunerna i departementet Ain i Frankrike.

Ain
Kommuner Ain